Gottfried Eichler ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Eichler der Ältere (1677–1759) deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher 
 Gottfried Eichler der Jüngere (1715–1770), deutscher Kupferstecher